Prima Lega 1983-1984 – torneo di calcio femminile
 Prima Lega 1983-1984 – torneo di calcio maschile